Stillahavsmästerskapet i ishockey för damer 1996 spelades 1–6 april 1996. Turneringen spelades i Richmond, British Columbia, Kanada.

Kanada vann turneringen överlägset, efter finalseger mot USA med 4-1.

Lag & format
Fyra lag deltog i turneringen. Lagen var.

 
 
 
 

Alla mötte alla i en serie. Alla lag gick vidare till semifinaler, där ettan mötte fyran, medan tvåan ställdes mot trean. Vinnarna spelade final.

Första omgången

Tabell

Resultat

Slutspel

Finalomgångar

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Källor

Women's Hockey Webb, läst 2 maj 2012

1996 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 1995/1996
Sport i British Columbia
Sportevenemang i Kanada